

Gastronomia
Tomino – formaggio tipico del Piemonte

Geografia
Tomino – comune del dipartimento dell'Alta Corsica (Corsica, Francia)
Tomiño – comune della provincia di Pontevedra (Galizia, Spagna)

Persone
Yoshiyuki Tomino – scrittore, regista e autore di anime giapponese

Pagine correlate 
Tamino